Woodlawn Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Woodlawn Historic District (Birmingham, Alabama), ID-Nr. 03001129
 Woodlawn Historic District (Athens, Georgia), ID-Nr. 87001390
 Woodlawn Historic District (Lincolntown, Georgia), ID-Nr. 93000935
 Woodlawn Historic District (Iowa City, Iowa), ID-Nr. 79000907
 Woodlawn Historic District (Natchez, Mississippi), ID-Nr. 95001250